Die Virginia Slims of New England 1986 (November) waren ein Tennisturnier der Damen in Worcester, Massachusetts. Das platzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 3. bis 9. November 1986 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Worcester (Massachusetts)